Division II i fotboll 1961 var 1961 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

GIF Sundsvall gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IF Friska Viljor, Sollefteå GIF och IFK Östersund flyttades ner till division III. De ersattes av Gimonäs CK, Skellefteå IF och Söderhamns IF från division III.

Svealand 

Djurgårdens IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IK City, IFK Sunne och Hallstahammars SK flyttades ner till division III. De ersattes av AIK och Sandvikens IF från Allsvenskan och från division III kom IFK Kumla, IK Sirius och Sandvikens AIK.

Västra Götaland 

Östers IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Husqvarna IF, Huskvarna Södra IS och Fässbergs IF flyttades ner till division III. De ersattes av Redbergslids IK, Tidaholms GoIF och Varbergs BoIS från division III.

Östra Götaland 

Högadals IS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IF Saab, Gunnarstorps IF och Hässleholms IF flyttades ner till division III. De ersattes av IK Sleipner, Saltö BK och Tomelilla IF från division III.

Kvalspel till Allsvenskan

Anmärkningslista

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1961
1961
Fotbollssäsongen 1961